Гришино () — село в Янтиковском районе Чувашии.

География 
Расположено в 8 километрах юго-восточнее районного центра Янтиково, на берегах реки Ута.
Село Гришино входит в состав Можарского сельского поселения.

Население 
По данным переписи 2010 года в Гришино проживало 163 человека из них 74 мужчины и 89 женщин.

История 
Поселение основано в начале XVII века.
Ранее называлось Богородицкое.

Производство 
СХПК «Дружба».

Инфраструктура 
В селе действует модельная библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, два магазина.

Храм в честь иконы Божией Матери «Смоленская» построен не позднее 1795 года. Вновь отстроен в 1853 году на деньги прихожан и при содействии бывшего помещика Акчурина. Храм имеет главный престол в честь Смоленской иконы Божией Матери и два боковых предела в честь Святителя Николая, и Князя Александра Невского.

Примечания

Ссылки 
 О с. Гришино на официальном портале органов власти Чувашии
 Знаменитые и известные люди с. Гришино

Населённые пункты Янтиковского района